Die SpVgg Hankofen-Hailing (vollständiger Name: Spielvereinigung Hankofen-Hailing 1968 e.V.) ist ein Fußballverein aus den niederbayerischen Dörfern Hankofen und Hailing der Gemeinde Leiblfing.

Geschichte 
Die Spielvereinigung wurde 1968 gegründet. In den ersten 26 Jahren ihres Bestehens spielte sie in den Ligen des Fußballkreises Straubing. Nach der Vizemeisterschaft in der A-Klasse Straubing und dem erstmaligen Aufstieg in die Bezirksliga in der Saison 1995/96 setzte eine positive sportliche Entwicklung ein, die den Verein binnen fünf Jahren bis in die Landesliga brachte. Dort hielt man sich zunächst fünf Jahre. Danach pendelte der Verein einige Jahre zwischen der Bezirksoberliga Niederbayern und der Landesliga Mitte. Nach dem Wiederaufstieg 2010 erreichte die SpVgg mit Platz 4 die bislang beste Platzierung ihrer Vereinsgeschichte. In der Saison 2011/12 stieg sie dank des erweiterten Aufstiegsrechts im Rahmen der Spielklassenreform des Bayerischen Fußball-Verbands in die Bayernliga auf. Die beste Platzierung in den kommenden Jahren war ein sechster Rang in der Saison 2014/15. In der Saison 2021/22 stiegen die Niederbayern unter dem Trainer-Duo Tobias Beck/Heribert Ketterl schließlich erstmals in die Regionalliga Bayern auf.

Ligazugehörigkeit

Erfolge 
 Aufstieg in die Bezirksliga: 1996
 Aufstieg in die Bezirksoberliga: 1998
 Meister der Bezirksoberliga Niederbayern: 2001, 2007, 2010
 Aufstieg in die Bayernliga: 2012
 Aufstieg in die Regionalliga Bayern: 2022

Weblinks 
 Website des Vereins

Einzelnachweise 

Hankofen-Hailing
Hankofen-Hailing
Hankofen
Leiblfing
SpVgg Hankofen-Hailing